Sixtinus ist der Name von:

 Sixtinus Amama (1593–1639), niederländischer reformierter Theologe und Orientalist
 Nicolaus Sixtinus (1585–1669), deutscher Staatsmann
 Regner Sixtinus (1543–1617), aus Friesland stammender Rechtsgelehrter, der in Hessen Professor, Universitätsrektor, Richter, Gesandter und Geheimer Rat wurde
 Wilhelm Burchard Sixtinus (1572–1652), deutscher Jurist und Hessen-Kasseler Staatsdiener